Monastero di San Felice – monastero di Cliterniano
 Monastero di San Felice – monastero di Pavia

Pagine correlate 
 Chiesa di San Felice